Scott Dolph es un personaje ficticio que aparece en la saga de videojuegos Metal Gear Solid. Aparece por vez primera en Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty.

Historia 
Scott Dolph era el comandante del Cuerpo de Marines en los sucesos del incidente de Manhattan (el hundimiento del U.S.S. Discovery). Aunque Scott era un hombre casado, mantenía una aventura amorosa. Una relación homosexual con Vamp. Fue el padre de Helena Dolph Jackson, más conocida en la unidad Dead-Cell como Fortune.

Después del caso de Shadow Moses (acontecido en Metal Gear Solid, Scott se encargó de supervisar el desarrollo del Metal Gear RAY, construido para finiquitar la proliferación de los derivados de Metal Gear que emergieron después de que los datos extraídos de Metal Gear REX fueran vendidos en el mercado negro. Scott y sus soldados de la marina estadounidense transportaban el prototipo del Metal Gear RAY para testearlo, llevándolo camuflado a bordo del U.S.S. Discovery, momento en el cual el barco fue secuestrado por Revolver Ocelot y la tropa de terroristas y soldados rusos de Sergei Gurlukovich. Scott Dolph fue pillado por sorpresa por todos ellos mientras se encontraba dando un discurso a sus soldados sobre el Metal Gear RAY.

Revolver Ocelot apareció justo cuando Dolph terminó su discurso, y mientras Ocelot le hablaba desafiante, Dolph era retenido a punta de pistola por Sergei Gurlukovich. A pesar de todo, Ocelot traicionó a sus aliados rusos y asesinó de un solo disparo a cada uno a Sergei y a Dolph.

Fortune, hija de Scott Dolph, culpó a Solid Snake del asesinato de su padre, ya que él se encontraba en el buque cuando sucedió la matanza. Sin embargo, el propio Ocelot le contó la verdad a Fortune antes de acribillarla con misiles del Metal Gear RAY.

Personajes de Metal Gear